Bertoia ist der Name von

 Don Bertoia (* 1940), kanadischer Mittelstreckenläufer
 Harry Bertoia (1915–1978), italoamerikanischer Künstler, Tonkunst-Bildhauer und Möbeldesigner